Бяла може да се отнася за:

България 
 Бяла (област Русе), град в област Русе
 Бяла (област Варна), град в област Варна
 Бяла (село), село в област Сливен, община Сливен

Полша 
 Бяла, град в Ополско войводство, Пруднишки окръг

Вижте също 
 Бяла река